Araçatuba (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Araçatuba (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Araçatuba (mesoregio), een mesoregio in de Braziliaanse deelstaat São Paulo